Sumisión puede referirse a:
 La sumisión, un concepto jurídico.
 La dominación y sumisión, una práctica sexual.
 La sumisión libremente consentida, un concepto de psicología social.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes obras:
 Sumisión (Submission; 2004), una película de Theo Van Gogh.
 Sumisión (Soumission; 2015), una novela de Michel Houellebecq.
 La Sumisión de las Mujeres (The Subjection of Women; 1869), un ensayo de John Stuart Mill.

Además, puede referirse a:
 Anexo:Sumisiones de lucha libre profesional.

Enlaces externos